Worobijiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Bilohirja, siehe Worobijiwka (Bilohirja)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Dunajiwzi, siehe Worobijiwka (Dunajiwzi)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Polonne, siehe Worobijiwka (Polonne)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Welyka Mychajliwka, siehe Worobijiwka (Welyka Mychajliwka)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Pidwolotschysk, siehe Worobijiwka (Pidwolotschysk)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Sboriw, siehe Worobijiwka (Sboriw)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Nemyriw, siehe Worobijiwka (Nemyriw)